Pleisthenes ist der Name mehrerer Gestalten in der griechischen Mythologie:

 Der bekannteste Pleisthenes war ein Sohn des Pelops und der Hippodameia und Bruder von Atreus und Thyestes, vielleicht auch ein Sohn des Atreus; siehe Pleisthenes (Pelopide).
 Pleisthenes (Sohn des Menelaos) einer der Söhne von Menelaos und Helena, den diese möglicherweise bei ihrer Entführung durch Paris nach Troja mitgenommen hat.
 ein Sohn des Akastos, der zusammen mit einem Bruder Peleus aus Iolkos vertrieb.